Drachenfels steht für:

 Drachenfels (Adelsgeschlecht), rheinisches und baltisches Adelsgeschlecht
 Drachenfels (Ministerialengeschlecht), im Mittelalter erloschenes Reichsministerialengeschlecht auf abgegangener Burg bei Penig in Sachsen
 das Corpshaus der Heidelberger Studentenverbindung Suevia, siehe Corps Suevia Heidelberg #Corpshaus
 Drachenfels (Animationsserie), deutsch-irische Animationsserie

Personen:
 Friedrich Adolf von Drachenfels (1795–1863), hessen-darmstädtischer Diplomat   
 Gottfried von Drachenfels (13. Jh.), Burggraf auf Burg Drachenfels im Siebengebirge
 Peter von Drachenfels (1795–1879), kurländischer Kreismarschall
 Rudolf von Drachenfels (1582–1656), deutscher Verwaltungsbeamter und Gelegenheitsdichter

Drachenfels ist der Name folgender

Berge:
 Drachenfels (Mittlerer Pfälzerwald) (570,8 m), Berg und römische Befestigung im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Drachenfels (Siebengebirge) (320,7 m), Berg am Rhein zwischen Königswinter und Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen

Burgruinen:
 Burg Drachenfels (Siebengebirge), am Rhein zwischen Königswinter und Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen
 Burg Drachenfels (Wasgau), Felsenburg nahe Busenberg im Wasgau, Rheinland-Pfalz
 Burgruine Drachenfels (Chursdorf), abgegangene Burg bei Penig, Sachsen

Schiffe:
 Drachenfels (Schiff, 1900), deutsches Frachtschiff der DDG Hansa
 Drachenfels (Schiff, 1921), deutsches Frachtschiff der DDG Hansa
 Drachenfels (Schiff, 1961), Ausflugsschiff der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG
 Drachenfels (Schiff, 1985), Ausflugsschiff der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG